Валерий Шалвович Аршба (; род. 4 октября 1949, Ткварчели) — государственный и политический деятель Абхазии. Вице-президент Абхазии в 1995—2005 годах. Руководитель администрации президента Абхазии с 15 февраля 2005 года.

Биография 
С 1956 по 1967 год обучался в Ткварчельской первой средней школе.

В 1979 году окончил Мордовский государственный университет по специальности инженер-экономист. С 1972—1973 гг. — инженер-экономист, инженер по ТБ СУ «Ткварчелдоломитстрой».

Служба в Вооруженных силах в группе Советских войск в ЧССР.

С 1975 по 1977 годы работал заведующим отделом промышленности и транспорта редакции газеты «Ткварчельский горняк».

С 1977 по 1979 годы — научный сотрудник Абхазского института языка, литературы и истории им. Д. И. Гулия.

С 1979 по 1985 году — лектор, инструктор орготдела Сухумского городского комитета КПСС. С 1985 по 1991 гг. работал лектором, заведующим лекторской группы Абхазского областного комитета КП Грузии, кандидат в члены областного комитета партии. С 1991 по 1992 гг. — заведующий отделом редакции газеты «Республика Абхазия».

С 1993 по 1994 год — полномочный представитель Республики Абхазия в Республике Адыгея.

В 1994 году избран вице-президентом Республики Абхазия. Действительный член Академии Российской Энциклопедии. Председатель государственной комиссии по гражданству. Президент Федерации футбола Абхазии. Награждён медалью «За отвагу».

На выборах 2004 года был одним из кандидатов в президенты, но вследствие снял свою кандидатуру в пользу Сергея Багапша.

15 февраля 2005 года Бывший вице-президент Валерий Аршба указом президента непризнанной республики Абхазия Сергея Багапша назначен руководителем администрации президента.

Женат, отец четырёх детей.

Награды 
 Медаль «За отвагу» (Абхазия)
 Орден "Ахьдз-Апша" II степени

Примечания

Ссылки 
 Валерий Аршба: «Грузия не способна открыто воевать с Абхазией»
 Вице-президент Абхазии Валерий Аршба: Напавшие на республику террористы хотят поставить на дыбы весь Кавказ

Вице-президенты Республики Абхазия
Участники Грузино-абхазских войн
Исполняющие обязанности президента Республики Абхазия
члены КПСС
Политики XX века
Политики XXI века